Leija ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse James Leija (* 1966), US-amerikanischer Boxer im Superfedergewicht